Клубный чемпионат мира по футболу 2013 — футбольный турнир, который прошёл с 11 по 21 декабря 2013 года в Марокко. Он стал 10-м розыгрышем клубного чемпионата мира по футболу, турнира, организуемого ФИФА между победителями клубных турниров каждой из 6 конфедераций и победителем чемпионата страны-хозяйки. Победителем впервые стала мюнхенская «Бавария», обыгравшая в финале хозяев «Раджу» со счётом 2:0.

Заявки на проведение турнира 
4 страны подали заявки на проведение клубных чемпионатов мира 2013 и 2014 годов (один и тот же хозяин у обоих турниров):
  Иран
  Марокко
  ЮАР
  ОАЭ (который принимал Клубный чемпионат мира по футболу 2009 и 2010 годов в Абу-Даби)

В октябре 2011 года ФИФА заявила, что Иран, ЮАР и ОАЭ отозвали свои заявки, тем самым оставив Марокко единственным кандидатом. ФИФА официально объявил Марокко хозяином турнира 17 декабря 2011.

Стадионы 

Матчи клубного чемпионата мира пройдут в двух марокканских городах: Марракеше и Агадире.

Участники

Судьи 
Ниже представлен список судей и помощников судей, назначенных на матчи турнира:

Составы 

Каждая команда должна иметь состав из 23-х человек (три из которых должны быть вратарями) к крайнему сроку, назначенному ФИФА, — 29 ноября 2013 года. Замены по причине травмы разрешено производить за 24 часа до первого матча команды.

Всего в составах семи команд представлена 31 национальность.

Организация

Система автоматического определения голов 
Второй год подряд на турнире будет использоваться система автоматического определения голов. GoalControl GmbH станет официальным поставщиком системы автоматического определения голов.

Исчезающий спрей 
После успешного использования на чемпионате мира по футболу среди молодёжных команд 2013 и чемпионате мира по футболу среди юношеских команд 2013, судьи матчей турнира будут использовать исчезающий спрей, чтобы отмечать расстояние в 9 метров для защищающейся команды во время свободных ударов.

Эмблема 
Официальная эмблема турнира была представлена в Касабланке 2 сентября 2013 года.

Продажа билетов 
Предварительная продажа билетов длилась с 14 по 27 октября 2013 года, тогда как билеты поступили в открытую продажу 28 октября 2013 года.

Трофи-тур 
Тур трофея клубного чемпионата мира прошёл с октября по декабрь 2013 года, взяв старт в Иокогаме, место проведения финала клубного чемпионата мира по футболу 2012, посетив города каждой из участвующих команд и завершившись в Касабланке перед началом турнира.

Матчи 
4 июня 2013 года ФИФА представил официальное расписание турнира. Жеребьёвка прошла 9 октября 2013 в Марракеше, чтобы определить «позиции» в сетке трёх команд, которые попадают в четвертьфинал (победители клубных турниров АФК, КАФ и КОНКАКАФ).

Время начала матчей дано по Западноевропейскому времени (UTC±00:00).

Плей-офф за место в четвертьфинале

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры

Статистика турнира

Положение команд

Награды

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Русскоязычный фан-сайт

2013
2013 год в футболе
Чемпионаты мира в Марокко
Декабрь 2013 года
Спорт в Марокко в 2013 году
Международные футбольные соревнования в Марокко